Diurodrilus subterraneus är en ringmaskart som beskrevs av Adolf Remane 1934. Diurodrilus subterraneus ingår i släktet Diurodrilus och familjen Diurodrilidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
subterraneus